Luís Carlos Almada Soares, legtöbbször egyszerűen csak Platini (Praia, 1986. április 16. –) zöld-foki labdarúgó, a bolgár PFK CSZKA Szofija középpályása.

További információk 
Zerozero statisztikák és profil
ForaDeJogo statisztikák

Soccerway profil

1986-ban született személyek
Zöld-foki köztársasági labdarúgók
Az Académica de Coimbra labdarúgói
Az Omónia Lefkoszíasz labdarúgói
A CSZKA Szofija labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek